Мурад Алиев:
 Алиев, Мурад (род. 1995) — французский боксёр.
 Алиев, Мурад Магомедович (род. 1984) — российский хозяйственный и политический деятель.
 Алиев, Мурад Нурыевич (род. 1951) — советский, российский и туркменский актёр, режиссёр.
 Алиев, Мурад Эльдениз оглы (род. 1995) — азербайджанский ватерполист.